Herreman est un nom de famille. Il peut faire référence à:
 Nathalie Herreman (né en 1966), une joueuse de tennis française
 Paule Herreman (1919-1991), une présentatrice de télévision belge
 Raymond Herreman (1896-1971), un poète, essayiste, journaliste et critique littéraire belge

Voir aussi